Листец — село в Болгарии:
 Листец (Бургасская область)
 Листец (Силистренская область)